A Fundação Parque Tecnológico Itaipu–Brasil (Fundação PTI-BR) é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos , criada em 2005, pela Itaipu Binacional, para gerenciar o Parque Tecnológico Itaipu – Brasil que foi criado em 2003, pela mesma empresa. A Itaipu Binacional (margem direita/Paraguai) também criou um Parque Tecnológico no Paraguai (PTI-PY).   

O objetivo da existência do Parque Tecnológico Itaipu é promover o crescimento sustentável, econômico, social e cultural da região trinacional, desenvolvendo educação, ciência e tecnologia. Assim, também objetiva influenciar na geração de trabalho, emprego e renda. O PTI-BR é um mecanismo de inovação e transferência tecnológica para a competitividade e o desenvolvimento regional.  

Nos últimos 20 anos o PTI-BR apoia universidades, pesquisadores(as) e empreendedores(as) para desenvolverem tecnologias e soluções para a sociedade. O Parque sempre se dedicou a cumprir um papel social, buscando incentivar a educação (um dos projetos voltados a educação é o Ficiencias), o conhecimento sobre as novas tecnologias (como o Latinoware, organizado em parceria entre PTI e Itaipu). O Parque incentiva, também, o turismo sustentável, sendo responsável pela organização das visitas à Hidrelétrica de Itaipu (que recebe centenas de turistas anualmente). O PTI-BR também tem um importante dever ambiental tanto educando as pessoas para a proteção do meio ambiente, para a produção agrícola sustentável quanto criando soluções de proteção do ecossistema.

As principais áreas de atuação do PTI-BR são: Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais; Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; Consultoria em tecnologia da informação; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Serviços de cartografia, topografia e geodésia, entre outros.

Universidades inseridas no PTI-BR 

 Unioeste;
 Unila;
 Universidade Aberta do Brasil;

Localização   
O PTI-BR localiza-se em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, dentro da área de segurança da Itaipu Binacional.

Referências

Ligações externas 

 Website oficial
 Instagram oficial
 LinkedIn oficial
 YouTube oficial

Fundações do Brasil